Кацура — украинская и японская (от ) фамилия и японский топоним.

Фамилия 
 Кацура, Масакадзу (род. 1962) — мангака.
 Кацура, Олег Геннадьевич (1960–2021) — советский, российский певец, композитор.
 Кацура, Пётр Макарович (1930—2017) — советский промышленный и государственный деятель.
 Кацура, Таро (1848—1913) — японский политический деятель.
 Кацура, Юлия Владимировна (род. 1983) — российская легкоатлетка.
 Ёсихито (принц Кацура) — член императорского Дома Японии.
 Кацура Когоро — имя, под которым в период сёгуната был известен Кидо Такаёси

Топоним 
  — река в Японии на острове Хонсю, приток Йодо.
  — одно из названий верховьев реки Сагами на острове Хонсю, впадающей в Тихий океан.